Юлиус Гаас (; 28 сентября 1948, Жилина, Чехословакия) — чехословацкий хоккеист, защитник. Чемпион мира и Европы 1972 года, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы 1970 года.

Биография 
Юлиус Гаас начал свою хоккейную карьеру в команде «Слован Братислава». С 1967 по 1977 год играл в чемпионате Чехословакии за «Слован», 5 раз становился призёром чехословацкой лиги. В 1977 году впервые сменил клуб, отыграл один сезон за «Жилину». В 1978 году перешёл в «Топольчани», в котором отыграл последний сезон своей игровой карьеры. После окончания карьеры тренировал словацкие команды.

Помимо клубов выступал за сборную Чехословакии с 1969 до 1975 года. В составе чехословацкой сборной — чемпион мира и Европы 1972 года, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы 1970 года.

Достижения 
 Чемпион мира и Европы 1972
 Чемпион Европы среди юниоров 1968
 Бронзовый призёр чемпионата мира и Европы 1970
 Серебряный призёр чемпионатов Чехословакии 1970 и 1972
 Бронзовый призёр чемпионатов Чехословакии 1969, 1971 и 1973

Статистика 
 Чемпионат Чехословакии — 339 игр, 172 шайбы
 Сборная Чехословакии — 45 игр, 21 шайба
 Всего за карьеру — 384 игры, 193 шайбы

Ссылки 
 Профиль на eliteprospects.com

Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Жилина»
Хоккейные тренеры Словакии
Хоккейные тренеры Чехословакии
Члены Зала славы словацкого хоккея